Рибњики могу бити:

 Рибњики (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Рибњики (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република